Потоки могу бити:

 Потоки (Стропков), насеље у округу Стропков, Прешовски крај, Словачка Република
 Потоки (Јесенице), насеље у општини Јесенице, Горењска регија, Република Словенија
 Потоки (Кобарид), насеље у општини Кобарид, Горишка регија, Република Словенија
 Потоки (Семич), насеље у општини Семич, Југоисточна Словенија, Република Словенија
 Потоки, више насеља у Пољској и Украјини